Кольсуспина ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 15,1 км². Население — 347 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Página web de Amics Ciclistes de Collsuspina
 Página web de la Penya Barcelonista de Collsuspina
 Página oficial de les 2 hores de Collsuspina 

Муниципалитеты Барселоны